То́мас (, ) — ім'я та прізвище, уживане в англомовних і німецькомовних країнах. Походить через посередництво  і  від  [те-ома] — «близнюк», варіант імені Хома (Тома).

Відомі носії прізвища

А 
 Айван Томас (;  1974) — валлійський бігун на 400 м, чемпіон світу та Європи, призер Олімпійських ігор (1996).
 Айзея Томас:
 Айзея Томас (;  1961) — американський баскетболіст та тренер.
 Айзея Томас (;  1989) — американський баскетболіст, захисник.
 Алекса Томас (;  1985) — іспанська порноакторка.
 Антоніо Томас (;  1985) — іспанський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Антонія Томас (;  1986) — англійська акторка.

Б 
 Бі Джей Томас (; 1942—2021) — американський співак.

В 
 Віктор Томас (;  1985) — іспанський гандболіст, олімпійський медаліст (2008).
 Вільям Айзек Томас (; 1863—1947) — американський соціолог і соціальний психолог.

Г 
 Гарет Томас (;  1967) — британський політик, член Лейбористської партії.
 Гелен Томас (; 1920—2013) — американська журналістка.
 Гендрі Томас (;  1985) — гондураський футболіст, півзахисник.

Д 
 Двайт Томас (;  1980) — ямайський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2008).
 Девід Томас (;  1937) — англійський боксер, призер чемпіонату Європи черед аматорів.
 Дейв Томас (;  1956) — програміст та автор книг з програмування.
 Деон Томас (;  1971) — американсько-ізраїльський баскетболіст.
 Ділан Томас (; 1914—1953) — валлійський письменник.
 Джемі Томас (;  1974) — американський професійний скейтбордист і магнат промисловості скейтборду.
 Джерейнт Томас (;  1986) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Джордж Томас:
 Джордж Алан Томас (; 1881—1972) — британський шахіст; міжнародний майстер (1950), міжнародний арбітр (1952).
 Джордж Генрі Томас (; 1816—1870) — американський воєначальник, генерал-майор армії Союзу.
 Джордж Томас (; 1885—1930 або 1936) був американським блюзовим і джазовим піаністом і композитором.
 Ділан Томас (; 1914—1953) — валлійський поет, драматург, публіцист.
 Дороті Свейн Томас (; 1899—1977) — американська соціолог і економістка.

Е 
 Едвард Томас (; 1920—2012) — американський лікар-трансплантолог, лауреат Нобелівської премії з медицини 1990 року.
 Едді Кей Томас (;  1980) — американський актор.
 Емма Томас (;  1968) — американський продюсер.

І 
 Ігнасіо Альварес Томас (; 1787—1857) — південноамериканський військовий та політичний діяч початку XIX століття.

К 
 Карлі Томас (;  2000) — австралійська легкоатлетка.
 Каталіна Томас (, ; 1533—1574) — католицька свята, містик.
 Кенні Томас (;  1977) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Кларенс Томас (;  1948) — американський юрист, суддя Верховного суду США з 1991 року.
 Крейг Томас (; 1933—2007) — американський політик з Республіканської партії.
 Крістіан Томас (;  1989) — британський гімнаст, олімпійський медаліст (2012).
 Крістін Скотт Томас (;  1960) — англійська акторка.
 Курт Томас (;  1972) — американський баскетболіст, центровий і форвард.

Л 
 Лінда Томас-Грінфілд (;  1952) — американська дипломатка.
 Лінн Томас (;  1974) — американська бібліотекарка, подкастер та редактор.

М 
 Майкл Томас (;  1981) — валлійський музикант, ударник гурту Bullet for My Valentine.
 Марк Томас (;  1983) — британський хокеїст, захисник.
 Марло Томас (  1937) — американська актриса, продюсер та громадський діяч.

О 
 Олдфілд Томас (; 1858—1929) — британський зоолог.

Р 
 Раян Томас — неоднозначність:
  (;  1989) — американський футболіст.
 Раян Томас (;  1994) — новозеландський футболіст, нападник.
 Рой Томас (  1940) — американський автор коміксів і кіносценарист.
 Рональд Стюард Томас (; 1913—2000) — британський валлійський поет і англіканський священик.

С 
 Сара Томас (;  1981) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).
 Сідні Джілкріст Томас (; 1850—1885) — англійський металург.
 Сорба Томас (;  1999) — валлійський футболіст, нападник.
 Стєпан Томас (;  1976) — хорватський футболіст, захисник.
 Стів Томас (;  1963) — канадський хокеїст.

Т 
 Террі Рікардо Томас (;  1997) — ямайський легкоатлет, спринтер.
 Тім Томас:
 Тім Томас (;  1974) — американський хокеїст, воротар.
 Тім Томас (;  1977) — американський баскетболіст, форвард.
 Тіллман Томас (;  1945) — політичний діяч Гренади, прем'єр-міністр країни (2008—2013).

Ф 
 Філіпп Майкл Томас (;  1949) — американський актор.

Англійські прізвища